Krew Boga (piosenka)
 Krew Boga (film)